Strukturelement steht für:

 in der Chemie der ein charakteristischer Teil der Strukturformel eines größeren Moleküls, siehe Strukturelement (Chemie)
 in der Organisationstheorie andere Bezeichnung für eine Organisationseinheit